San Martín de Valvení kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín de Valvení (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Martín de Valvení (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar